Алгама́ (устар. Алгома, ) — река в Якутии и Хабаровском крае России, правый приток Гонама, бассейн Алдана и Лены. Название реки происходит из эвенкийского, в котором «алга» означает благословение.

По правому берегу реки проходит железная дорога Улак — Эльга к Эльгинскому месторождению каменного угля. Летом используется для сплавов туристами.

Основные сведения 
Длина реки — 426 км, площадь бассейна — 21 500 км². Берёт начало с северных склонов Станового хребта. Высота истока — 1200 м над уровнем моря. Течёт в северо-восточном направлении по Алданскому нагорью, впадает в Гонам в 3,5 км от места его впадения в Учур. По всей длине имеет черты горной реки, в нижнем течении достигает ширины 100—150 м. Высота устья — 289 м над уровнем моря.

Река принимает 47 притоков длиной более 10 км, основной — река Идюм, впадает справа. В бассейне реки около 1500 озёр, крупнейшим из них является озеро Большое Токо тектонически-ледникового происхождения площадью 85,2 км². Острова на Алгаме редки, в основном встречаются в нижнем течении.

Питание Алгамы дождевое и снеговое.

Примечания 

Притоки Гонама
Реки Нерюнгринского района
Реки Алданского района
Реки Аяно-Майского района